

Вижте също 
 Български наименования в Антарктика

Източници 
 Българските имена в Антарктика. В: Л. Иванов и Н. Иванова. Антарктика: Природа, история, усвояване, географски имена и българско участие. София: Фондация Манфред Вьорнер, 2014. с. 242 – 367. ISBN 978-619-90008-1-6 (Второ преработено и допълнено електронно издание 2014, ISBN 978-619-90008-2-3)
 Л. Иванов. Български имена в Антарктика. София: Фондация Манфред Вьорнер, 2021. Второ издание. 539 с. ISBN 978-619-90008-5-4

Външни препратки 
 Antarctic Place-names Commission of Bulgaria (История; Топонимични указания; Топографски проучвания; Антарктически карти; Справочник на българските наименования в Антарктика) 
 Справочник на българските наименования в Антарктика. (с описания)
 Справочник на СКАР за антарктическите географски наименования 
 Топонимични указания за Антарктика. Комисия по антарктическите наименования, 1995. 

Б